Freie Oberfläche bezeichnet zwei Phänomene:

 Freie Oberfläche (Schifffahrt), die Oberfläche einer Flüssigkeit in einem nur zum Teil gefüllten Tank eines Schiffes.
 Freie Oberfläche (Strömungslehre), eine Grenzfläche zwischen einem Gas und einer Flüssigkeit.